

Patronyme 
 Joao Padua (1977-), photographe brésilien
 Antônio de Pádua Costa, guerillero brésilien
 Saúl Antonio Padua (1992-), athlète colombien

Voiliers 
 Padua (voilier), voilier russe
 Padua synonyme de paduakan un type de voilier indonésien.

Villes 
 Padua, nom allemand de Padoue
 San Antonio de Padua, ville d'Argentine

Astronomie 
 (363) Padua, astéroïde

Voir Aussi